Tour of Norway 2018 var den 8. udgave af det norske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 16. til 20. maj 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.HC. Den samlede vinder af løbet blev spanske Eduard Prades fra Euskadi Basque Country-Murias, mens danske Alexander Kamp fra  kom på andenpladsen.

Ryttere og hold

Danske ryttere
Alexander Kamp kørte for 
Asbjørn Kragh Andersen kørte for 
Niklas Larsen kørte for 
Jesper Schultz kørte for 
Torkil Veyhe kørte for 
Louis Bendixen kørte for Team Coop

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

2018
UCI Europe Tour 2018